Het zuidoosten, een windstreek
 Amsterdam-Zuidoost, een stadsdeel in Amsterdam
 Zuidoost ('s-Hertogenbosch), een stadsdeel
 Zuidoost (Veenendaal), een wijk

Zie ook:
Sud-Est (doorverwijspagina)